Horner Rennbahn steht für:

 Galopprennbahn Hamburg-Horn
 den danach benannten U-Bahnhof Horner Rennbahn